Herzeleid () — дебютный альбом немецкой метал-группы Rammstein, выпущенный 29 сентября 1995 года. Обложка альбома изображает участников группы на фоне огромного цветка по пояс без одежды. Это заставило критиков обвинять группу в попытке показать себя как «господствующую расу». Позже была выпущена новая обложка альбома. Песни «Heirate Mich» и «Rammstein» звучат в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда».

Живое исполнение песен 
Все песни альбома исполнялись вживую. Песни «Der Meister», «Das alte Leid», «Herzeleid» и «Laichzeit» исполнялись исключительно в первых двух турах группы, другие композиции встречались и в последующих турах. В Mutter-туре "Weißes Fleisch", "Asche zu Asche" и "Rammstein" исполнялись на постоянной основе, несколько раз игрались "Wollt ihr das Bett in Flammen sehen" и "Heirate mich". В Reise, Reise-туре исполнялись "Rammstein" и "Du riechst so gut", в конце тура к ним была добавлена "Asche zu Asche". В LIFAD-туре на постоянной основе исполнялись "Weißes Fleisch" и "Du riechst so gut", несколько раз игрались "Seemann" и "Asche zu Asche" (последняя - как замена подвергнутой цензуре "Ich tu dir weh"). В туре Made in Germany исполнялись "Du riechst so gut", "Asche zu Asche" и "Wollt ihr das Bett in Flammen sehen", в туре 2016-2017 годов и новогодних шоу 2018/2019 - "Du riechst so gut" и "Seemann". В туре 2019-2022 в поддержку Rammstein и Zeit исполнялись "Du riechst so gut", "Rammstein" и "Heirate mich".

Список композиций

Изъятый материал 

В альбом не вошли такие песни, как:
 «Jeder Lacht» () — исполнялась на концертах 1994 и 1995 года, а также включена в самую первую демо-кассету группы, позже часть текста и соло были использованы в песне «Adios» из альбома Mutter. Долгое время студийная запись считалась утерянной, поскольку находилась на единственной в своем роде кассете, принадлежавшей радиостанции, которая проигрывалась в эфире всего несколько раз, отчего был доступен только некачественный отрывок студийной версии, записанный с радио, и бутлеги живых исполнений.
 «Tier» () — исполнялась на концертах 1994 года, позднее в полностью изменённом виде вышла на альбоме Sehnsucht. Этот вариант песни также известен под полностью выдуманным названием Biest, которое было присвоено ей автором бутлега новогоднего 1994/95 концерта в Заальфельде - первой публично доступной записи этого варианта песни. Известно, что студийная запись существует, но она была включена только на кассету внутреннего референса и никогда не издавалась.
 «Schwarzes Glas» () — исполнялась на концертах с 1994 по 1996 год, включена в первые демо-кассеты группы. Позже планировалась для релиза на Sehnsucht, однако этого не произошло.
 «Feuerräder» () — исполнялась на концертах с 1994 по 1996 год, включена в некоторые демо-кассеты группы. Несмотря на то, что песня была практически готова к релизу и была включена в промо-кассету «Rough Mixes», на сингле «Engel (Fan-Edition)» издана её первая демо-версия.
 «Wilder Wein» () — отрывок записи её студийной версии можно услышать в фильме «Achtung! Wir kommen», однако она не была включена в демо-кассеты и впервые выпущена в 1997 году на сингле «Engel (Fan-Edition)». Исполнялась исключительно в Sehnsucht-туре в доработанном варианте, в котором Круспе, Ландерс и Ридель играют на акустических гитарах в гигантских сомбреро, одно из таких исполнений было включено в «Live aus Berlin».
 «Alter Mann» () — ранняя версия была записана в 1994 году, отрывок которой можно услышать в документальном фильме Achtung! Wir kommen, однако она не была включена в демо-кассеты. Исполнялась на концертах 1994 года. Позднее с изменённой музыкой была издана в альбоме Sehnsucht.
 «Tiefer gelegt» () — название несколько раз встречается на концертных сет-листах, Флаке упоминает её существовании в своей книге Heute hat das Welt Geburtstag как одну из самых первых песен группы. Предположительно, это раннее/рабочее название Jeder lacht, хотя никакого официального подтверждения нет.
 «Sadist» () — ещё одна песня, встречающаяся исключительно в сет-листах. Как и в предыдущем случае, многое указывает, что это название раннего варианта Tier (более известного как Biest), которое иногда использовалось для наименования финальной версии Tier из Sehnsucht. 
 «Sonne» () — обнаружена лишь на одном сет-листе 1995 года. Нет никакой информации, что это за песня, но это точно не Sonne из альбома Mutter, написанная в 2000 специально для одного из братьев Кличко (источники разнятся, для какого именно).
 Инструментал без известного названия, присутствовавший на одной личной кассете Рихарда вместе с другими ранними демо, которую он подарил своему другу (личность друга и расположение кассеты сейчас неизвестны). По утверждению самого Рихарда, эта композиция планировалась как музыка для его свадьбы и позже была переделана в Mutter. 21 января 2023 года трек был слит в сеть с неизвестного источника. 

Также на многих концертах Herzeleid-тура исполнялись ранние версии песен из альбома Sehnsucht, например: песня «Sehnsucht» была исполнена уже в 1995 году, в 1996 году исполнялись «Spiel mit mir», «Bestrafe mich», «Bück dich». Правда, только две песни отличались от альбомного варианта, это: «Spiel mit mir» и «Sehnsucht».

Синглы 
 «Du riechst so gut» (1995)
 «Seemann» (1996)
 «Du riechst so gut ’98» (1998)
 «Asche zu Asche» (2001)

Описание песен 
Все нижеприведённые описания песен подтверждены участниками группы лишь частично. Rammstein допускают и поощряют вольную трактовку своих текстов песен.
 «Wollt ihr das Bett in Flammen sehen» — песня о мировоззрении Rammstein.
 «Der Meister» — песня, высмеивающая проповедников «Страшного суда».
 «Weisses Fleisch» — песня о психически больном человеке — маньяке, пытающемся изнасиловать свою жертву.
 «Asche zu Asche» — песня о призраке — сожжённом на костре человеке и об его мести палачу.
 «Seemann» — любовная песня о моряке, написанная под впечатлением от легенды о Летучем голландце.
 «Du riechst so gut» — песня, написанная под впечатлением от романа «Парфюмер»; повествует о взаимоотношениях мужчины и женщины — о той их стадии, когда мужчина в буквальном смысле охотится на свою «жертву», когда животные инстинкты выше нравственных норм.
 «Das alte Leid» — песня, возможно, о жажде секса и/или импотенции, либо же о рождении ребёнка («») и его вынужденности мириться со всей болью и печалями жизни. Мужчина ищет лишь секса, который делает жизнь более сносимой, но в то же время он даст жизнь другому существу, которому придётся испытывать боль и страдания. Плач ребёнка на фоне в конце песни — испытание ребёнком начала жизни, начала боли и страданий. Другой смысл — песня о мастурбации — чувство, что молодое тело «» и судьба делает своё дело, словно марионетку заставляя мужчину трогать себя. А он хочет реального человека в постель.
 «Heirate mich» — песня о некрофилии.
 «Laichzeit» — песня об инцесте и зоофилии.
 «Rammstein» — песня о катастрофе на авиабазе Рамштайн.

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные

Чарты

Сертификации

Примечания

Оригинальные строчки

Ссылки 
 Тексты и переводы песен из альбома Herzeleid 

Альбомы Rammstein
Альбомы индастриал-метала
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы на немецком языке